
Ха́ос ( от  — раскрываюсь, разверзаюсь) — категория космогонии и космологии, первичное состояние Вселенной, бесформенная совокупность материи и пространства (в противоположность порядку).

Представления об эпохе хаоса возникают в результате развития, конкретизации представлений о мифическом времени, особом начальном сакральном периоде, предшествующем эмпирическому (историческому) «профанному» времени.

Одним из воплощений хаоса или самим хаосом часто выступает мировой океан, первозданные воды. Во многих древнейших космогонических мифах океан и хаос равнозначны и неотделимы друг от друга.

Основные сведения 
В обыденном смысле хаос понимают как беспорядок, неразбериху, смешение. Понятие возникло от названия в древнегреческой мифологии изначального состояния мира, некой «разверзшейся бездны» (а не беспорядочного состояния), из которой возникли первые божества. Лишь в раннехристианские времена этому слову стали приписывать значение беспорядка.

В математике хаосом называется апериодическое детерминированное поведение динамической системы, крайне чувствительное к начальным условиям. Бесконечно малое возмущение граничных условий для хаотической динамической системы приводит к конечному изменению траектории в фазовом пространстве. Изучается математическими средствами теории хаоса.

Для количественного измерения хаотичности (неупорядоченности) некоторой системы в физике и математике (теории информации, математической статистике) часто используется понятие энтропии, которая одновременно характеризует информационную ёмкость системы.

См. также 

 Мировой океан (мифология)
 Мифическое время
 Хаос (мифология)
 Космос (философия)
 Беспорядок (перестановка)
 Управление хаотическими системами
 Магия Хаоса

Примечания

Литература 
 
 Ахромеева Т. С., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г., Самарский А. А. Нестационарные структуры и диффузионный хаос.— М.: Наука, 1992.
 Малинецкий Г. Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент. Введение в нелинейную динамику. 3-е изд.— М.: УРСС, 2001.
 Заславский Г. М., Сагдеев Р. З. Введение в нелинейную физику: От маятника до турбулентности и хаоса.— М.: Наука, 1988.
 Прохоров А. М. Физическая энциклопедия — Хаос.
 Топоров В. H. Хаос первобытный // Мифы народов мира : Энциклопедия. Электронное издание / Гл. ред. С. А. Токарев. — М., 2008 (Советская Энциклопедия, 1980). — С. 1045—1046.

Ссылки 
 Фракталы и Хаос — Проект издательства научно-популярной литературы «СТРАТА», СПб
 
 Мучник Г. Порядок и хаос
 Хаос и порядок дискретных систем в свете синергетической теории информации

Философские термины
Философия науки
Онтология
Синергетика
Теория хаоса
Космогония